«Та́мпа-Бэй Ра́удис» (, «Тампа-Бэйские Буяны») — американский профессиональный футбольный клуб из города Сент-Питерсберг, штат Флорида. Клуб был основан в 2008 году, в 2011—2016 годах выступал в Североамериканской футбольной лиге (NASL), с 2017 года выступает в Чемпионшипе ЮСЛ (USL Championship). Команда выиграла чемпионат NASL в 2012 году.

История 
Клуб был основан 18 июня 2008 года. Является «наследником» футбольного клуба «Тампа-Бэй Раудис», существовавшего с 1975 по 1993 год и выступавшего в «старой» Североамериканской футбольной лиге.

Своё выступление на профессиональном уровне команда начала в 2010 году в USSF Division 2 Professional League.

Вначале команда играла под названием ФК «Тампа-Бэй», так как у руководства клуба не было разрешения на использование названия «Раудис», однако в декабре 2011 года руководство получило разрешение на использование названия до 2012 года.

Свой первый официальный матч команда провела 16 апреля 2010 года, в котором взяла верх над «Кристал Пэлас Балтимор» со счётом 1:0.
Первый гол в истории клуба забил нападающий Эрон Кинг.

В 2011 году команда начала своё выступление в NASL. В своём первом сезоне клубу удалось попасть в зону плей-офф.

В 2012 году клуб получил полные права на использование названия «Раудис». Также в сезоне 2012 года команда заняла 2 место по итогам сезона, и одержав победу в серии пенальти в финале плей-офф против «Миннесоты Юнайтед», выиграла чемпионат.

С 2017 года футбольный клуб «Тампа-Бэй Раудис» начал выступать в United Soccer League.

Главные тренеры 
  Пол Далглиш (2009—2010)
  Пэрри Ван дер Бек (2010)
  Рикки Хилл (2011—2014)
  Томас Ронген (2015)
  Стюарт Кэмпбелл (2015—2018)
  Нилл Коллинз (2018 — )

Достижения 
 Североамериканская футбольная лига
 Чемпион (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы США
Спортивные клубы Сент-Питерсберга